Johnny Thunder é um personagem ficcional LEGO da linha LEGO Adventurers.

Caracterização
Johnny Thunder é um jovem aventureiro de origem australiana, com a profissão de fotógrafo "freelancer".

Embora a sua face seja sempre a mesma, de acordo com o sub-tema em que esteja envolvido, a sua indumentária varia.

Os seus companheiros de aventuras são, normalmente, Miss Pippin Read e o Professor Kilroy, entre outros. O seu arquinimigo é Mr. Hates, também conhecido como Lord Sam Sinister.

O personagem também é conhecido como Sam Grant, Joe Freemann, Johnny Trovão, Johnny Trueno e J. Thundera, nos diversos países onde a linha é comercializada.

Além do tema LEGO Adventurers, o personagem deu o seu contributo no tema LEGO Studios.

Lego